Rzut dyskiem kobiet podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 19 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwyciężczynią została Tamara Press ze Związku Radzieckiego, srebrna medalistka w tej konkurencji z igrzysk olimpijskich w 1960 w Rzymie, która zwyciężyła na igrzyskach Rzymie i w Tokio także w pchnięciu kulą. Ustanowiła w finale rekord olimpijski rzutem na odległość 57,27 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowały zawodniczki, które osiągnęły minimum 50,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodniczek osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Rzut dyskiem kobiet